Nicolaus Petri, latinisering för Niklas eller Nils Persson eller Pettersson, kan avse:
Nicolaus Petri
Nicolaus Petri Agrelius 
 Nicolaus Petri Turdinus 
 Nicolaus Petri Petræus

Se även
Nils Persson